Paco Yáñez (Santiago de Compostela, 12 de agosto de 1974) es un escritor, fotógrafo y crítico musical español.

Ha publicado en gallego las novelas ...distancias... (Baía Edicións, 2008) y contra(de)cadencia (Laiovento, 2014); así como contra(de)cadencia en castellano (EdictOràlia, 2021). Su escritura se inscribe dentro de las corrientes literarias que mezclan géneros, como el ensayo, la novela autobiográfica, la novela epistolar, etc., en un marco interdisciplinar. Por sus novelas se pueden detectar influencias de escritores como James Joyce, Juan Goytisolo, Samuel Beckett, Arno Schmidt, Thomas Bernhard o Carlos Fuentes.

Como crítico musical publica regularmente en prensa especializada, incluyendo medios como la revista de la International Society for Contemporary Music, Scherzo, Sul Ponticello, Sibila, Mundoclasico, Codalario, Cavatina, El Compositor Habla, etc. Ha realizado entrevistas a destacados compositores y músicos como Helmut Lachenmann,José María Sánchez Verdú,Toshio Hosokawa e Irvine Arditti. Ha participado en mesas redondas, presentaciones y pronunciado conferencias en conservatorios y espacios culturales como el Festival Internacional de Takefu (Japón), el Auditorio de Galicia , la Fundación Luis Seoane, la Universidad de Santiago de Compostela, el Centro Galego de Arte Contemporánea, el MARCO de Vigo , etc.

Paco Yáñez fue miembro fundador y primer director artístico del ensemble s21, durante los años 2007 y 2008.

Compositores americanos y europeos como Víctor Ibarra, Luis Mihovilcevic, Pedro Larrosa o Ramón Otero han compuesto partituras inspiradas en poemas y fotografías de Paco Yáñez.

Referencias 
Escritores de España

Críticos musicales de España